Union City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union City (Connecticut)
 Union City (Georgia)
 Union City (Indiana)
 Union City (Kalifornien)
 Union City (Kentucky)
 Union City (Michigan)
 Union City (Missouri)
 Union City (New Jersey)
 Union City (Ohio)
 Union City (Oklahoma)
 Union City (Pennsylvania)
 Union City (Tennessee)
 Union City (West Virginia)